Live in San Francisco ("dal vivo a San Francisco" in lingua inglese) può riferirsi a:

Live in San Francisco – album dei ProjeKct Four del 1999
Live in San Francisco – album di Joe Satriani del 2001
Live in San Francisco – album dei Bad Brains del 2002
Live in San Francisco – album dei Morgan Heritage del 2005
Live in San Francisco – DVD di Lee Perry del 2006
 Live in San Francisco – album dei Biohazard del 2007
Live in San Francisco at the Palace of Fine Arts – EP di Loreena McKennitt del 1995
Live in San Francisco – album del 2007 di Ry Cooder and Corridos Famosos